Halifax může znamenat:

místo
 Halifax (Yorkshire) – město v Anglii
 Halifax (Nové Skotsko) – město v Novém Skotsku v Kanadě
 Halifax Metro Centre – víceúčelová hala

vojenství
 Handley Page Halifax – britský bombardér z druhé světové války
 Třída Halifax – třída fregat kanadského námořnictva

jméno
 Lord Halifax, vlastním jménem Edward Frederick Lindley Wood (1881–1959) – britský politik

Externí odkazy